Gaius Fabius Ambustus är ett namn som burits av flera romare:

* Gaius Fabius Ambustus (konsul 358 f.Kr.), romersk politiker
 Gaius Fabius Ambustus (magister equitum), romersk militär och politiker, magister equitum 315 f.Kr.